

События 
Римская республика
 Консулы: Публий Корнелий Лентул Спинтер (патриций) и Квинт Цецилий Метелл Непот (плебей); проконсул: Авл Габиний (в Сирии); преторы: Аппий Клавдий Пульхр (ум. 48 до н. э.), Гай Консидий Лонг, Гай Септимий, Квинт Валерий Орка, Гай Цецилий Корнут, Луций Цецилий Руф, Марк Калидий, Публий Лициний Красс и Секст Квинтилий Вар; пропреторы: Гай Меммий (в Вифинии) и Гай Фабий (Адриан, в Азии); курульные эдилы: Квинт Фабий Максим (Санга) и Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика; плебейские эдилы: Гай Бруттий и Гай Косконий; плебейские трибуны: Тит Анний Милон Папиан, Секст Атилий Серран Гавиан, Публий Секстилий, Марк Киспий, Марк Курций Педуцен, Квинт Фабриций (Вейентон), Тит Фадий Галл, Гай Мессий, Квинт Нумерий Руф Гракх и Публий Сестий; квесторы: Гай Копоний, Децим Лелий (на Сицилии), Канидий (на Кипре) и Марк Целий Руф (на Сицилии); проквестор: Канидий (на Кипре); монетный триумвир: Гай Сервилий.
 4 августа — возвращение Цицерона в Рим.
 Белги заключают союзы против римлян. Весна — Цезарь двинулся на север в земли ремов, которые подчинились ему. Римляне переправились через Аксону и построили лагерь. Разгром римлянами белгов. Цезарь вступил в землю суессионов и осадил Новиодун. Суессионы, белловаки и амбианы подчинились. Разгром нервиев в битве на берегу реки Самбры. Победа над адуатуками. Все адуатуки проданы в рабство. Легат Цезаря Публий Красс покорил племена Северо-Западной Галлии. Начало строительства флота на реке Лигере. Сенат велел устроить 15-дневные празднества в Риме в честь богов.
 Помпей хорошо принял Авлета в Риме и перед сенатом добился казни 100 послов, которые участвовали в посольстве против него. Проконсулом в Сирии становится Авл Габиний.
 Народный трибун 62 года до н. э. и эдил ок. 59 года до н. э., Луций Бестия, выдвигает свою кандидатуру в преторы, но неудачно.
 Не позднее текущего года из сената по неизвестной причине изгнан Луций Ливиней Регул, близкий друг Цицерона.
 В мужья Беренике пригласили Кибиосака из Сирии, который претендовал на происхождение от сирийских царей. Но вскоре Береника приказала его задушить.
 Фраат III убит своими сыновьями, началась междоусобная борьба. Победителем оказывается Ород.
 Царь Парфии Ород II, сын Фраата III. Столицами Парфии становятся Экбатаны и Ктесифон.
 Возникновение царства Силла в Корее на месте Чинхан и Пёнхан.
 57 до н. э. — 3 н. э. — Правитель Силлы Хёккосе.
Хунну:
 Восстание западных Хунну против Хуханье. Пять шаньюев.

Скончались 
 1-я пол. — Гай Кальпурний Пизон Фруги, первый зять Цицерона. Монетный триумвир около 67 года до н. э., квестор 58 года до н. э. Сын претора 74 года до н. э.

Примечания

См. также